Kreativna riznica organizira se od 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao popularizacijski simpozij kreativne industrije. Riječ je o velikoj manifestaciji koja okuplja kreativce amatere i profesionalce, znanstvenike i praktičare. Uz Ekonomski fakultet u Osijeku organizator Kreativne riznice je Andizet – Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji. Uz Institut Andizet u organizaciji Kreativne riznice sudjeluju partnerske ustanove, brojni pokrovitelji, donatori i sponzori. Najuspješnije izlagače Rizničari nagrađuju nagradom Vodikom. Od 2019. godine Kreativna riznica organizira Milenijsko natjecanje iz kreativne industrije, a u kategorijama prilagođenim za osnovnoškolce, srednjoškolce, studente te Rizničare (studente volontere).

Kreativna riznica dobitnicom je Državne nagrade za znanost 2016. godine u kategoriji populariziranja znanosti.

Vanjske poveznice 

Mrežna poveznica

Manifestacije u Hrvatskoj
Osijek